Max Niedermann ist der Name folgender Personen:

* Max Niedermann (Altphilologe) (1874–1954), Schweizer Altphilologe und Politiker
 Max Niedermann (Bergsteiger) (* 1927), Schweizer Bergsteiger